

Zoologia 
Con il termine rondine si identificano varie specie della famiglia Hirundinidae, come:

 Rondine americana (Hirundo fasciata)
 Rondine comune (Hirundo rustica)
 Rondine montana (Hirundo rupestris)
 Rondine del Pacifico (Hirundo tahitica)
 Rondine riparia (Hirundo riparia)
 Rondine rossiccia (Hirundo daurica)
 Piccola rondine americana (Stelgidopteryx ruficollis)

Altre specie con caratteristiche simili alle Rondine (come la coda a due punte):
Rondine di mare (Sterna hirundo)
Pesce rondine (Dactylopterus volitans)

Altro 
La rondine – opera lirica di Giacomo Puccini
Rondine – tatuaggio
Rondine – una figura araldica
Rondine – località italiana frazione del comune di Arezzo
Rondine – denominazione della prima motocicletta con motore quadricilindrico frontemarcia del 1923
Rondine – denominazione di una concept car disegnata da Tom Tjaarda e realizzata dalla Pininfarina nel 1963
Rondine – film italiano del 1929 diretto da Eugenio Perego

Pagine correlate 
 Rondinella
 Rondinelli

Altri progetti